Martin Wagner (Offenburg, 24 de fevereiro de 1968) é um ex-futebolista alemão. Participou da Copa de 1994, jogando duas partidas. Sua posição de origem era lateral-esquerdo, mas atuava eventualmente no meio-campo.

Carreira
Wagner, revelado nas categorias de base de FV Kehl e FV Offenburg, jogou profissonalmente entre 1988 e 2001, se destacando com a camisa do Kaiserslautern, onde atuou entre 1992 e 2000, defendendo a equipe em 200 partidas e marcando trinta gols.

Antes, havia vestido a camisa do Nürnberg entre 1988 e 1992, jogando cem partidas e marcando 14 gols. Encerrou sua carreira prematuramente em 2001, quando jogava pelo Wolfsburg, atuando em dois jogos pelos Lobos.

Depois de se aventurar como treinador, Wagner investe na carreira de agente de jogadores, tendo uma empresa para tal finalidade, a "MaWa Consult".

Seleção Alemã
Pela Seleção Alemã, Wagner foi convocado por Berti Vogts para a disputa da Copa de 1994. Jogou as partidas contra Bélgica e Bulgária. Entre 1992 e 1994, foram seis partidas disputadas com a camisa do Nationalelf.

Futebolistas da Alemanha
Futebolistas do 1. FC Nürnberg
Futebolistas do 1. FC Kaiserslautern
Futebolistas do VfL Wolfsburg
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994